Bödők Zsigmond (1957–2010) asztrofizikus, csillagász, szakíró, tudománytörténész
 Bödők Zsigmond (1990) színész